Fayu bezeichnet:

 Fayu (Volk), indigene Ethnie im indonesischen Teil von West-Neuguinea mit 400 Angehörigen
 Fayu (Sprache) in West-Neuguinea mit 1400 Sprechern
 Fayu (Atoll) (East Fayu), Insel im Bundesstaat Chuuk, Mikronesien
 West Fayu (Piagailoe), unbewohnte Insel im Bundesstaat Yap, Mikronesien